ACM peut faire référence aux sujets suivants :

Associations, regroupements, clubs 
 Academy of Country Music, une association américaine qui promeut la musique country ;
 Assises chrétiennes de la mondialisation, regroupement de mouvements chrétiens altermondialistes ;
 Association for Computing Machinery, association scientifique et technologique en informatique ;
 Automobile Club de Monaco ;
 A.C. Milan, club de football professionnel italien ;
 Australians for Constitutional Monarchy, un mouvement australien.

Science et mathématiques 
 Analyse des correspondances multiples, une méthode d'analyse statistique ;
 Arbre couvrant minimal.

Entreprises, produits et objets 
 ACM (Alain Cordier Mécanique), préparateur moto en activité à Marseille de 1981 à 2000 ;
 Assurances du Crédit mutuel ;
 ACM, un chantier naval de vedettes de luxe créé à Cabourg en France en 1961 puis déplacé à Colombelles, le chantier change plusieurs fois de propriétaire ACM Power, ACM Dufour, ACM Yachts en 2001, Sey Group et Green Recovery en 2004, devenu ACM Arcoa, fermé en 2010 ;
 Advance Cruise Missile, un missile de croisière américain ;
 ACM (Office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole), représente le  bailleur social de la région Occitanie.

Codes 
ACM est un code qui signifie :
 Acrylates et caoutchouc acrylique selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
  ;
 'Abstract Control Model', un modèle de communication série dans la norme USB ().

Autres 
 Autos-canons-mitrailleuses, un corps de l'armée belge envoyé en Russie pendant la Première Guerre mondiale ;
 Accueil Collectif de Mineurs, anciennement CVL (Centres de Vacances et de Loisirs), un terme regroupant en France les colonies de vacances, centres aérés et séjours de vacances péri- et extra-scolaire pour les mineurs (- de 18 ans) ;
 Action civilo-militaire, le sigle anglais correspondant est CIMIC ;
 A.C.M., signature d'un couple d'artistes français, Alfred et Corinne Marie, créateurs de sculptures d'art brut ;
 Archives de la construction moderne, archives d'architecture suisses ;
 Artère cérébrale moyenne, une des principales artères du cerveau.

Notes et références 

Code